Roesberg ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Roesberg (1824–1871), Kölner Mundartdichter und Komponist
 Michael Roesberg (* 1957), deutscher Landrat